Straight Up puede referirse a:

 Straight Up (libro), por el autor, bloguero, físico y experto en clima Joseph J. Romm
 Straight Up (álbum de Harold Vick), 1967
 Straight Up (álbum de Badfinger), 1971
 Straight Up (álbum de Eric Alexander), 1992
 «Straight Up» (canción de Paula Abdul), 1988
 «Straight Up» (canción de Chanté Moore), 2000
 Straight Up (serie de televisión), una serie de televisión canadiense
 Straight Up (película), una película antidrogas de 1988

Véase también 
Straight up (coctelería), una bebida que se ha enfriado, filtrado y servido en un vaso con tallo sin hielo